— японский 12-серийный телесериал (дорама). В фильме снимались участницы японской идол-группы AKB48. Премьерный показ состоялся на канале TV Tokyo с 8 января по 26 марта 2010 года.

23 января 2011 года на концерте «AKB48 100 Request Hour Set List Best» группы AKB48 был анонсирован сиквел «Majisuka Gakuen 2».

Сюжет 
На первый взгляд кажущаяся недотрогой Ацуко Маэда переходит в школу для девочек «Мадзиска» и оказывается на арене постоянных кровавых разборок между ученицами. Сначала обособленная, постепенно она обретает боевых подруг.

Актёры

В главных ролях 
  (AKB48 Team A) — Ацуко Маэда
  (SDN48) —

Школьный духовой оркестр «Раппаппа» 

  (AKB48 Team K) — Юко Осима
  (AKB48 Team A) — 
3 класс
  (AKB48 Team K) — 
  (AKB48 Team B) — 
  (SKE48 Team S) — 
  (AKB48 Team A) — 
1 класс
  (AKB48 Team A) — 
  (AKB48 Team K) — 
  (AKB48 Team K) — 
  (AKB48 Team A) —

Женская школа «Мадзиска» 

  (AKB48 Team A) — 
  (AKB48 Team B) — 
  (AKB48 Team A) — 
  (AKB48 Team K) — 
  (AKB48 Team B) — 
2 класс, Сёстры Кабуки
  (AKB48 Team B) —  (Эп. 2, 7—12)
  (AKB48) —  (Эп. 2, 7—12)
1 класс, Сёстры Ямахадзи
  (AKB48 Team B) —  (Эп. 4, 12)
  (AKB48 Team A) —  (Эп. 4, 12)
  (AKB48 Team B) —  (Эп. 4, 12)
Другие ученики
  (AKB48 Team K) —  (Эп. 3, 7—12)
  (AKB48 Team K) —  (Эп. 5, 7—12)
  (AKB48 Team B) —  (Эп. 3—6, 8—12)
  (AKB48 Team K) — в роли самой себя (Эп. 5, 12)
  (SKE48 Team S) —  (Эп. 6, 12)
  (SKE48 Team S) —  (Эп. 6, 12)
  (AKB48 Team K) —  (Эп. 8—12)
  (AKB48 Team K) —  (Эп. 8—12)

Учителя
  — 
  — 
  —

Женская школа «Ябакунэ» 
  — директор школы
  — 
  (AKB48 Team B) — 
  (SDN48) —

Семья Маэда 
  — 
  —

В других ролях 
  (AKB48) — Минами (Эп. 9—10, 2—8 и 12 камео)

Ссылки 
 Официальный сайт Majisuka Gakuen
 Официальный сайт группы AKB48

См. также 
 AKB48
 SKE48
 SDN48

Примечания 

Телесериалы 2010 года
Телесериалы 2011 года
Подростковые драмы
Экшен-телесериалы
Дорама
AKB48
TV Tokyo
Телесериалы на японском языке